Kleombrotos z Ambracji (V/IV w. p.n.e.) – grecki filozof
 Kleombrotos (V w. p.n.e.) – syn króla Sparty Anaksandridasa, brat Leonidasa
 Kleombrotos I (IV w. p.n.e.) – król Sparty
 Kleombrotos II (III w. p.n.e.) – król Sparty